Maria Anna von Sachsen ist der Name folgender Personen:

* Maria Anna von Sachsen (1728–1797), Tochter von August III. von Polen, Ehefrau von Maximilian III. von Bayern
 Maria Anna von Sachsen (1799–1832), Tochter von Maximilian von Sachsen, Ehefrau von Leopold II. der Toskana
 Maria Anna von Sachsen-Altenburg (1864–1918), Fürstin zu Schaumburg-Lippe
 Maria Anna von Bayern (1805–1877), durch Heirat Königin von Sachsen
 Maria Anna von Portugal (1843–1884), durch Heirat Prinzessin von Sachsen